El Torneig de Doha 2009 també és conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2009, és un esdeveniment de tennis de la sèrie 250, es juga a Doha, Qatar, entre el 5 i el 12 de gener del 2009.

Quadre masculí 

2009
ATP World Tour 2009